Ольга Ивановна Павлова:
 Павлова, Ольга Ивановна (Ольга Сафайя; 1907—1981) — японская балерина.
 Павлова, Ольга Ивановна (род. 1965) — тренер по лёгкой атлетике, депутат Государственной Думы РФ VII созыва.